Il termine Earth, che significa Terra, può riferirsi a:

Geografia 
 Earth – centro abitato del Texas (Stati Uniti d'America)

Musica 
Earth – gruppo musicale statunitense
 Earth – singolo degli Smile del 1969
 Earth – album di Vangelis del 1973
 Earth – album dei Jefferson Starship del 1978
 Earth Song – singolo di Michael Jackson del 1995
 Earth – album di Neil Young del 2016
 Earth – singolo di Lil Dicky del 2019
 Earth – album di EOB del 2020

Cinema
 Earth – film del 1998 diretto da Deepa Mehta
 Earth - La nostra Terra – documentario del 2007 prodotto dalla BBC Natural History Unit

Televisione
 Earth: Final Conflict – serie televisiva fantascientifica statunitense
 Planet Earth – serie di documentari della BBC HD
 Earth 2 – titolo originale della serie televisiva Progetto Eden